Zwei steht für:

 Zwei, eine natürliche Zahl
 „gut“ als (Hoch-)Schulnote
 Zwei (1964), dänisches Filmdrama von Palle Kjærulff-Schmidt
 Zwei (Album), Studioalbum der deutschen Punkband Slime (2022)

Siehe auch:
 2 (Begriffsklärung) 
 Die 2
 Zweizahl
 Nummer Zwei
 Zwei mal Zwei
 Zweier
 Zweite
 Zway